Солда́това (, ) — жіноча форма російського прізвища Солдатов.

Відомі носії 
 Солдатова Любов Петрівна (нар. 1951) — політична діячка СРСР, депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.